Hitman 2 est un titre de la série de jeux vidéo Hitman, et peut faire référence à :
 Hitman 2: Silent Assassin, jeu vidéo sorti en 2002 ;
 Hitman 2, jeu vidéo sorti en 2018.